Ringraum  steht für:
 den zwischen Verrohrung und Gebirge verbleibende Spalt, siehe Rohrtour
 den Raum bei Kernkraftwerken, der zwischen dem eigentlichen, innen liegenden Containment und dem äußeren Reaktorgebäude liegt, siehe Sicherheitsbehälter#Barrierenkonzept